Chilo (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten
 Chilo (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie van de grasmotten